Калюжное — название населённых пунктов на Украине:

 Калюжное — село в Глуховском районе Сумской области.
 Калюжное — село в Лебединском районе Сумской области.